Une côtière est un coteau abrupt taillé par les cours d'eau dans les couches épaisses de sédiments déposés par les glaciers.
 Une côtière peut désigner une planche utilisée en jardinage.

Régions naturelles 
 La Chaîne côtière est une vaste chaîne de montagnes du Canada et des États-Unis.
 La Côtière désigne également une petite région naturelle du département de l'Ain, en France.

Divers 
 Côtière liberté réseau intercommunal, un réseau de bus intercommunal, dans l'Ain.